

Сибірський — селище міського типу, Сибірський міський округ, Алтайський край
 Сибірський — селище, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Сибірський — селище, Первомайський район, Алтайський край